Wilhelmus - het Nederlandse volkslied sinds 1932
 Nederlands volkslied (liedboek) - liedboek, samengesteld door Pollmann en Tiggers (1941)